Colliander är ett svenskt efternamn, som också förekommer i Finland. Offentlig statistik tillgänglig i april 2018 uppger att 418 personer med namnet var bosatta i Sverige och 162 personer var bosatta i i Finland.

Personer med efternamnet Colliander
 Bengt Colliander (1911–1997), svensk militär
 Elof Colliander (1887–1972), svensk biblioteksman
 Erland Colliander (1878–1949), svensk skådespelare
 Ewa Colliander (född 1949), svensk skådespelare och inspicient
 Fredrik Mauritz Colliander (1827–1914), svensk justitieborgmästare
 Gunnar Colliander (1878–1945), svensk präst
 Hans Colliander (1924–2013), svensk diplomat
 Harriet Colliander (född 1943), svensk arkivarie och politiker, nydemokrat
 Ina Colliander (1905–1985), finländsk målare och grafiker
 Jan Colliander (född 1951). svensk företagsledare
 Jonas Colliander  (född 1980), svensk forskare
 Magnus Colliander (1680–1728), svensk präst
 Martha Colliander (1888–1989), svensk skådespelare
 Otto Immanuel Colliander (1848–1924), finländsk biskop
 Pierre Colliander (1912–1956), svensk revyskådespelare och musiker
 Rafael Colliander (1878–1938), finländsk politiker och journalist, tillhörde Svenska folkpartiet
 Stig Colliander (1916–2014), svensk militär
 Styrbjörn Colliander (1940–1976), svensk klubbägare
 Sven Colliander (1890–1961), svensk militär och dressyrryttare
 Tito Colliander (1904–1989), finländsk författare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland